Muskeg River (muskeg in Algonkin und kanadischem Englisch für „Tundramoor“) ist der Name folgender Flüsse in Kanada:

 Muskeg River (Athabasca River), in Alberta
 Muskeg River (Big Fox Lake), im Kenora District, Ontario
 Muskeg River (Liard River), in den Nordwest-Territorien
 Muskeg River (Martineau River), in Saskatchewan
 Muskeg River (Pelican River), in Alberta
 Muskeg River (Salmon River), in British Columbia
 Muskeg River (Smoky River), in Alberta

Muskeg River steht für:

 Muskeg River (Alberta), unincorporated area in Alberta, Kanada